Park Sang-hyun (golfer), Zuid-Koreaans golfer, ook bekend als Sang-hyun Park #604.
 Park Sang-hyun (boogschutter), Zuid-Koreaans boogschutter.